«Blue Angel» puede referirse a:

 Blue angel, certificado alemán.

Música 
 Blue Angel (1980), banda con Cyndi Lauper.
 Blue Angel (1980), álbum de Blue Angel.
 Blue Angel Tour (1980), gira de Blue Angel.
 2집 Blue Angel (1998), álbum de la cantante coreana Park Ji Yoon.

Miscelánea 
 Blue Angel, actriz porno.
 Blue Angels, grupo de vuelo acrobático de la Armada de los Estados Unidos.